Dange ou Dangé peut être :

 Dangé-Saint-Romain, commune française du département de la Vienne ;
 Dangé, nom de famille ;
 Dange, fleuve de l’Angola.